Yarrowia — рід грибів родини Dipodascaceae. Назва вперше опублікована 1981 року.

Класифікація 
До роду Yarrowia відносять 16 видів:
 Yarrowia alimentaria
 Yarrowia alkalitolerance
 Yarrowia bubula
 Yarrowia deformans
 Yarrowia divulgata
 Yarrowia galli
 Yarrowia hollandica
 Yarrowia keelungensis
 Yarrowia lipolytica
 Yarrowia osloensis
 Yarrowia oslonensis
 Yarrowia parophoni
 Yarrowia parophonii
 Yarrowia phangngaensis
 Yarrowia porcina
 Yarrowia yakushimensis

Примітки

Джерела 

 Walt, J.P. van der; von Arx, J.A. 1980. The yeast genus Yarrowia gen. nov. Antonie van Leeuwenhoek. 46(6):517-521 - P.519

Дріжджі
Роди грибів
Сахароміцетальні